Palatino – uno dei sette colli di Roma
Palatino – funzionario statale del Regno d'Ungheria
Osso palatino – osso del palato
Palatino Linotype – un tipo di carattere tipografico
Ponte Palatino (o Ponte Inglese) – ponte di Roma
Concerto Palatino – istituzione musicale della città di Bologna
Giambattista Palatino – letterato, calligrafo e copista italiano
Stadio palatino – parte del palazzo di Domiziano sul colle Palatino a Roma
Conte palatino – titolo nobiliare del Medioevo

Pagine correlate 
 Palatina
 Palatinato